Eliseu ist der Künstlername der folgenden Personen:
 Eliseu (Fußballspieler, 1952) (Eliseu Martins Ramalho; * 1952), portugiesischer Fußballspieler
 Eliseu (Fußballspieler, 1983) (Eliseu Pereira dos Santos; * 1983), portugiesischer Fußballspieler